Autobiography (englisch für Autobiografie) bezeichnet:

 Autobiography (Ashlee-Simpson-Album), Debütalbum der Musikerin Ashlee Simpson aus dem Jahr 2004
 Autobiography (Abdullah-Ibrahim-Album), Live-Aufnahme des Pianisten Abdullah Ibrahim von einem Konzert am 18. Juni 1978
 The Autobiography, Debüt-Studioalbum des US-amerikanischen Rappers Vic Mensa aus dem Jahr 2017